Pluma rizá puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus;
 el nombre común de la planta Poa annua; o
 el nombre común de la planta '''''Tanacetum vulgare.